Первая футбольная лига 1989/1990 () — 33-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 2 сентября 1989 года и закончился 20 мая 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1989/1990
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1989 году
Спорт в Турции в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990